Supersingle bezeichnet:

 einen Film mit Ann-Kathrin Kramer
 einen LKW-Reifen, siehe Super-Single-Reifen